Només Tu, seudónimo de David Fernández, (Granollers, Vallés Oriental, 10 de octubre de 1999) es un escritor y artista catalán. Es graduado en comercio y marketing y su primera aparición en el mundo de la escritura fue en 2017 a través de las redes sociales. En 2019 fue entrevistado en Catalunya Ràdio en un programa de la emisora ​​ICat donde empezó a presentar sus escritos. También, apareció como ejemplo de la actual poesía catalana en el diario digital Núvol.  y en el portal Metacom bcn. 

Sus escritos son una experiencia de lectura fácil para el público, intentando acercar la lengua catalana con mensajes simples combinando los sentimientos del día a día tratados con humor y haciéndose eco de los distintos movimientos sociales.

En la actualidad, en cuanto a cifras en su red social más utilizada (Instagram) supera los 100.000 lectores.

Publicaciones 
El primer libro de Només Tu, una antología titulada Millor si t'ho escric, se publicó el 7 de abril de 2022 bajo la dirección de la Editorial Montena del grupo Penguin Random House. Una colección de frases, poesía y algunas ilustraciones. El libro está formado por frases cortas, secciones... siguiendo el formato característico que utiliza también en las redes y que es rápidamente identificable. El libro consta también de textos más personales. La temática de esta lectura está en sentimientos, trabajo de la autoestima, el amor, la actualidad social, la pasión y el aprendizaje propio. El libro cuenta con una puntuación de 3.50 sobre 5 en la comunidad virtual de catalogación de lecturas GoodReads.

Referencias

Enlaces externos 
Cuenta de Instagram Oficial

Sitio web Oficial
Personas vivas